Morganucodon est un genre éteint de Mammaliaformes de la famille des . Ce petit insectivore a vécu du Trias supérieur au Jurassique moyen, à partir d'environ  d'années. Il était un peu plus grand que la musaraigne actuelle et mesurait environ 10 centimètres avec la queue. Ses fossiles ont été trouvés en Europe et en Chine.

Historique 
Le nom provient de Morganuc, qui fait référence au « sud Glamorgan » dans le Domesday Book, le comté du Pays de Galles où fut découvert le premier fossile par Walter Georg Kühne en 1949. Le nom signifie donc « la dent de Glamorgan ».

Une étude génomique de 2022 suppose que Morganucodon pourrait être l'ancêtre de tous les mammifères actuels.

Description 
Morganucodon présente la mâchoire à double articulation des Mammaliaformes : l'une entre la mandibule et l'os squamosal, comme chez les mammifères, et l'autre entre les os articulaire et carré, comme chez les reptiles et les thérapsides. En conséquence, puisque le marteau et l'enclume de l'oreille moyenne des mammifères sont dérivés des os articulaire et carré des reptiles, l'oreille des morganucodontidés reste archaïque : elle ne comprend qu'un osselet, l'étrier, comme chez les reptiles.

Les juvéniles possédaient toutefois une dentition « de lait », sans molaires, un trait présent chez les mammifères juvéniles qui sont allaités par leur mère, ce qui suscite parfois le doute sur la classification de Morganucodon.

Phylogénie 
Morganucodon est généralement considéré comme un Mammaliaformes plutôt basal :

Liste des espèces 
  Morganucodon watsoni, Walter Georg Kühne, 1949 : Pays de Galles, Jurassique inférieur
  Morganucodon oehleri, H. W. Rigney, 1963 : Yunnan (Chine), Jurassique inférieur
  Morganucodon heikuopengensis, C.-C. Young, 1978 : Yunnan (Chine), Jurassique inférieur
  Morganucodon peyeri, W. A. Clemens, 1980 : Suisse, Trias supérieur
  Morganucodon tardus, Percy M. Butler et Denise Sigogneau-Russel, 2016 : Angleterre, Jurassique moyen

Références

Publication originale 
 Walter Georg Kühne, On a Triconodont tooth of a new pattern from a Fissure-filling in South Glamorgan, Proceedings of the Zoological Society of London, volume 119, 1949–1950, p.345–350

Voir aussi

Références taxonomiques 
 

Mammaliaformes du Jurassique
Genre de Mammaliaformes (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1949